Radioactive Man steht für:

 Radioactive Man (Comic), eine fiktionale Comic-Figur aus dem Marvel-Universum
 eine fiktionale Comic-Figur aus der TV-Serie Die Simpsons, siehe Die Simpsons #Radioactive Man
 ein Pseudonym des britischen Musikers und DJs Keith Tenniswood